Litvinov (Russisch: Литвинов) is een Russische achternaam, afgeleid van de term Litvin met als betekenis "Litouwer".

Personen 
 Alexander Litvinov, Russisch generaal in het Keizerlijk Russisch leger en het Rode Leger
 Dimitri Litvinov , Russisch botanicus
 Joeri Litvinov, Kazachs kunstschaatser
 Maksim Litvinov, diplomaat uit de Sovjet-Unie
 Pavel Litvinov, natuurkundige, schrijver en mensenrechtenacticist uit de Sovjet-Unie
 Sergej Aleksandrovitsj Litvinov, Russian football player
 Sergej Litvinov, hamerslingeraar uit de Sovjet-Unie
 Sergej Litvinov (1986), Russisch/Duits hamerslingeraar (zoon van voornoemde Sergej)
 Victor Litvinov, Russisch vliegtuigontwerper
 Vitali Litvinov, Russische voetballer

Plaats 
 Litvínov

Zie ook:
 Emanuel Litvinoff, Brits schrijver